Monument a la Sardana (l'Hospitalet de Llobregat), monument situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 Monument a la Sardana (Lloret de Mar), monument situat a Lloret de Mar (Selva).
 Monument a la Sardana (el Masnou), monument situat al Masnou (Maresme).
 Monument a la Sardana (Reus), monument situat a Reus (Baix Camp).
 Monument a la Sardana (Ivars d'Urgell), monument situat a Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
 Monument a la Sardana (Barcelona), monument situat a Barcelona (Barcelonès)